La liste des rois du Wessex réunit les souverains du royaume anglo-saxon du Wessex. Elle s'ouvre avec son fondateur légendaire Cerdic, qui aurait vécu dans la première moitié du , et se poursuit jusqu'à Alfred le Grand, qui prend le titre de « roi des Anglo-Saxons » dans les années 880, annonçant la création d'un royaume d'Angleterre unifié sous le règne de son petit-fils Æthelstan en 927.

Histoire 

Le Wessex, qui doit son nom au peuple des Saxons de l'Ouest ou Ouest-Saxons, est l'un des principaux royaumes de l'Angleterre anglo-saxonne. Sa fondation est attribuée à Cerdic, un chef de guerre saxon qui aurait débarqué en Angleterre en 495 selon la Chronique anglo-saxonne. Cependant, le récit de la Chronique a toutes les caractéristiques d'une légende, et le royaume des Saxons de l'Ouest semble trouver ses origines dans la vallée de la Tamise plutôt que sur les côtes du Hampshire. L'histoire du Wessex ne commence à devenir fiable qu'à partir du début du , avec le règne de Cynegils, premier roi chrétien. Les dates de règne restent très incertaines jusqu'à Cædwalla, à la fin du .

Dans la deuxième moitié du , les invasions vikings en Angleterre entraînent la disparition de tous les autres royaumes anglo-saxons. Après avoir reçu la soumission du seigneur mercien Æthelred, Alfred le Grand adopte le titre de « roi des Anglo-Saxons » sur ses chartes pour refléter l'étendue nouvelle de son royaume. Même s'il continue à s'appeler « roi des Ouest-Saxons » dans certains documents, il se considère comme le souverain de tous les Anglais qui ne sont pas soumis aux Vikings.

Le processus d'unification de l'Angleterre se poursuit durant la première moitié du , sous le règne de son fils Édouard l'Ancien, deuxième roi des Anglo-Saxons. La conquête de la Northumbrie en 927 par Æthelstan, fils d'Édouard et petit-fils d'Alfred, s'accompagne de l'adoption d'un nouveau titre, celui de « roi des Anglais ». Le royaume d'Angleterre continue à être gouverné par la maison de Wessex (avec quelques interruptions) jusqu'en 1066 et la conquête normande de l'Angleterre.

Liste

Arbre généalogique 

Les premières générations sont incertaines, en particulier l'ascendance de Cynegils. Les liens de parenté entre les rois du , entre Ine et Ecgberht, sont inconnus.

Références

Bibliographie 

 .
 .

Articles connexes 

 Liste des monarques d'Angleterre
 Liste des conjoints des rois du Wessex
 Maison de Wessex
 Comte de Wessex

 
Wessex
Wessex